Az afrikai vadmacska kifejezés a vadmacska (Felis silvestris) két afrikában élő alfaját is jelölheti:
 Felis silvestris cafra
 Felis silvestris lybica